Cigaret fra Mosselprom () er en sovjetisk film fra 1924 af Jurij Sjeljabusjskij.

Medvirkende 
 Igor Ilinskij som Nikodim Mityusjin
 Julija Solntseva som Zina Vesenina
 Anna Dmokhovskaja som Marija Ivanovna
 Nikolaj Tseretelli som Latugin
 Leonid Baratov som Barsov-Aragonskij

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1924
Stumfilm fra Sovjetunionen
Dramafilm fra Sovjetunionen
Komediefilm fra Sovjetunionen